Глухокропивові або губоцвіті (Lamiaceae) — родина еудикотів. Основна маса зосереджена в Середземномор'ї. Кущі, напівкущі, трави, що мають ряд характерних ознак: чотиригранне стебло, супротивне листкорозміщення, двогубу квітку з 4 рідше 2 тичинками, верхньою зав'яззю. Плід — чотиригорішок.

Опис 
Рослини мають приємний запах внаслідок наявності залозистих волосків з ефірними оліями, які пригнічують або знешкоджують бактерії та віруси. Ростуть на відкритих сухих місцях. Стебло найчастіше чотиригранне. Листки навхрест-супро-тивні, черешкові або сидячі, прості, без прилистків. Листки, стебла і генеративні органи зазвичай вкриті волосками і характерними ефіроолійними залозками. Продихи діацитногощо це таке? типу. Суцвіття колосоподібне, китицеподібне, головчасте, утворене пазушними кільцями або напівкільцями квіток. Чашечка здебільшого двогуба, залишається і розростається при плодах. Віночок двогубий, трубчасто-лійкоподібний, зрідка — одногубий (у разі редукції верхньої губи). Андроцей із чотирьох двосильних тичинок, що часто приростають до трубки віночка, іноді тичинки однакові (м'ята), іноді 2 тичинки фертильні, а 2 — видозмінені в стамінодії (шавлія). Верхня зав'язь із двома взаємно перпендикулярними перегородками, що поділяють порожнину на 4 частини, в кожній 3 яких розвивається по одному насінному зачатку. Біля основи зав'язі — нектароносний диск. Плід роздрібний — ценобій, який складається з 4 однонасінних горішків, захищених чашечкою.

Роди 
Об'єднує 236 родів і 3500 видів.

*Acanthomintha
*

*
*

*
*
*Agastache
*Ajuga
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Becium
*
*Blephilia
*
*
*
*
*Bystropogon

*
*

*
*
*Cedronella

*
*
*Chaunostoma
*
*
*Cleonia
*Clerodendrum
*Clinopodium
*
*Coleus
*
*
*
*
*Conradina
Coridothymus
*
*

*
*Cuminia
*Cunila
*
*Cyclotrichium
*
*
*Dicerandra
*

Dorystoechas
*Dracocephalum
*Drepanocaryum
*
*

*
*
*

*Eriothymus
Erythrochlamys
Euhesperida
*
*
*
*Galeopsis
*

*Glechoma
*Glechon
*
*
*
*Gontscharovia
*
*
*
*Hedeoma
*
*
*
*
*Hesperozygis
*Heterolamium
*Hoehnea
*
*

*Horminum
*
*
*
*Hymenocrater
*
*

*
*
*
*Hyssopus
*
*
*
+*
*
*
*Killickia
*Kudrjaschevia
*Kurzamra
*
*Lagochilus
*
*Lallemantia
*
*Lamium
*Lavandula
*
*
*Leonurus
*Lepechinia
*
*
*
*
*Lophanthus
*
*Lycopus
*
*
*
*
*Marrubium
*
*
*Meehania
*Melissa
*
*Mentha
*
*
*
*
*Micromeria
*
*Minthostachys
*Moluccella
*Monarda
*Monardella
*
*
*
*
*

*Nepeta
*
*
*
*Obtegomeria
*Ocimum
*
*
*
*Origanum
*Orthosiphon
*
+*
*
*
*
*
*
*
*Pentapleura
*Perilla
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Physostegia
*Piloblephis
Pitardia
*
*
*
*Pogogyne
*Pogostemon
*Poliomintha
*
*
*
*Prunella
*
*
*Pseudoeremostachys
*
*
*Pycnanthemum
*
*
*
*Rhabdocaulon
*
*Rhododon

*
*
*
*
*
+*
*Sabaudia
*Saccocalyx
*
*Salvia
*Satureja
*
*
*Scutellaria
*Sideritis
*
*
*
*
*Stachydeoma
*
*Stachys
*
*
*
*
*
*
*
*
*
+*
*
*
*Teucrium
*
*
*
*Thymus
*
*
*
*
*
*
+*
*
*
*
*
*
*
*Zataria
*
*Ziziphora

Посилання 
 
 

Глухокропивові
Родини квіткових